I Campionati europei di triathlon middle distance del 2015 (X edizione) si sono tenuti a Rimini in Italia, in data 24 maggio 2015.

Tra gli uomini ha vinto il ceco Filip Ospalý, mentre la gara femminile è andata alla finlandesa Kaisa Lehtonen.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2015
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2015
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2015

Campionati europei di triathlon middle distance
Competizioni sportive a Rimini
Triathlon nel 2015